«Однажды в Риме» () — приключенческая мелодрама 2002 года, снятая режиссёром Стивом Пурселлом с сёстрами Олсен в главных ролях.

Сюжет 
Шестеро студентов, среди которых 16-летние сестры Лэйла и Чарли, прибывают в Рим в качестве стажёров в престижную школу моды Дерека Хэммонда. Все они «борются» за возможность поехать следующим летом в Нью-Йорк в качестве помощников знаменитого модельера, но только двое смогут получить эту возможность…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Италии
Кинокомедии США
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 2002 года
Фильмы Warner Bros.
Фильмы о Риме
Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы США
Фильмы США 2002 года
Фильмы Италии 2002 года
Фильмы о близнецах